Ло́рна — женское имя. Считается, что оно было придумано писателем Ричардом Блэкмором для главной героини своей повести «Лорна Дун» (1869). Скорее всего, он назвал так свою героиню в честь исторической шотландской области .

Согласно переписи населения США 1990 года, имя Лорна занимало 572 место по популярности, в 1950 году — 330 место.

Также Лорна может являться фамилией: согласно данным 2014 года, 158 человек в мире носили такую фамилию (больше всего, 65 человек, в Кении).

Имя 
  (1915—2014) — британский историк.
 Бирн, Лорна (род. 1953) — ирландская писательница.
 Веверс, Лорна (род. 1981) — шотландская кёрлингистка.
  (род. 1947) — ямайская поэтесса.
 Киплагат, Лорна (род. 1974) — нидерландская легкоатлетка кенийского происхождения.
 Лафт, Лорна (род. 1952) — американская актриса, писательница и певица.
 Пас, Лорна (род. 1970) — колумбийская актриса и модель.
 Паттерсон, Лорна (род. 1956) — американская актриса.
 Рейвер, Лорна (род. 1943) — американская актриса.
 Реттиг, Лорна (род. 1975) — английская кёрлингистка.
 Симпсон, Лорна (род. 1960) — американский фотограф и мультимедийная художница.
  (род. 1975) — шотландский политик канадского происхождения, министр.
 Уинг, Лорна (1928—2014) — английский врач-психиатр.
 Фицджеральд, Лорна (род. 1996) — британская актриса.
 Хейвуд, Лорна (род. 1939) — англо-американская оперная певица и оперный режиссёр.
  (1902—1991) — английская писательница.
  (род. 1964) — британская актриса и фотограф.

Псевдоним
 Лорна Грэй (1917—2017; наст. имя Вирджиния Мэй Паунд) — американская актриса.
  (1958—2019; наст. имя Тереза Мари Райан) — американская бас-гитаристка.
  (род. 1943; наст. имя Барбара Энн Попджой) — американская актриса.

Вымышленные персонажи
 Лорна Дун — главная героиня повести «Лорна Дун» (1869) и ряда её киноадаптаций.
  — персонаж комиксов.

Фильмы 
 «Лорна» — США, 1964.
 «Лорна — экзорцист» — Франция, 1974.
 «Молчание Лорны» — Бельгия—Италия—Германия—Франция, 2008.

См. также 
 Лорн
 Лора
 Kyushu Q1W Tokai («Лорна»)
 Лорна Дун (значения)
 Lorna Shore

Примечания